El Torneig de Stanford 2010, oficialment conegut com a Bank of the West Classic 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 39a edició del torneig es va celebrar entre el 26 de juliol i l'1 d'agost de 2010 al Taube Tennis Center de Stanford, Califòrnia, Estats Units.

La tennista local Lindsay Davenport va guanyar el títol de dobles en el primer torneig que disputava després d'estar dos anys retirada del tennis professional.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 

 Web oficial  

2010
WTA Tour 2010